Termenul „Panoramă” se poate referi la:

 în limba greacă: πᾶς = tot, ὁράω = vedea, panoramă - a vedea totul împrejur
Magazinul Panorama, emisiune TV, sau ziar
Panorama (NDR), o emisiune cu teme politice a televiziunii germane
Muzică Panorama, competiție în Trinidad și Tobago
Panorama, oraș în Grecia
Panorama Mountain Village, loc de schi alpin în provincia canadiană Columbia Britanică
Panorama (São Paulo), oraș în São Paulo (SP), Brazilia

Vezi și 
 Belvedere
 Libertate de panoramă
 Panoramio